Laag-eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Laag, ö, Papua, 
 Pulau Mangudu, ö, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar